Le nom de Lac Brûlé désigne plusieurs lacs situés au Canada.

 Lac Brûlé situé dans la province de l'Alberta au Canada.
 Lac Brûlé (Lac-Jacques-Cartier), un plan d'eau dans Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
 Lac Brûlé situé dans les Laurentides, commune de Sainte-Agathe-des-Monts au Québec.
 Lac Brûlé situé dans la Mauricie, commune de Lac-aux-Sables au Québec.
 Lac Brûlé situé à la frontière du Québec et du Labrador et une des sources du fleuve la Romaine.

Voir aussi 
Brule Lake, lac situé aux États-Unis à la limite des États du Michigan et du Wisconsin.

Homonymie